Летенье () — город в западной Венгрии, на юго-западе медье Зала.

Население Летенье по данным на 2001 год — 4552 человека.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии